

Населені пункти та їхні частини

 Ґранічна — село в гміні Стшеґом Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґранічна — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Ґранічна — частина міста Душники-Здруй в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Ґранічна — частина міста Мілянувек у Ґродзиському повіті Мазовецького воєводства
 Ґранічна — частина села Цинкув у гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Ґранічна — осада в гміні Штутово Новодворського повіту Поморського воєводства
 Ґранічна — осада в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки